Un plan suele referirse a un programa o procedimiento para conseguir un determinado objetivo, como por ejemplo:

 un plan de acción, un modelo sistemático que detalla qué tareas se deben llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se establecen metas y tiempos de ejecución.
 Escrito en el que sumariamente se precisan los detalles para realizar una obra.

Tipos de planes 

 Operación militar (por ejemplo, un plan de invasión)
 Operación policial
 Propuesta o proyecto político.
 Plan de pensiones, método de ahorro.
 Plan urbanístico, proyecto para la ordenación del terreno.
 Plan de estudios
 Plan de negocio
 Plan director
 Plan estratégico
 Plan operativo
 Plan de marketing

Política
En la historia mexicana, un plan solía ser una forma de pronunciamiento.

Nombres de lugares 
Plan es el nombre de:
 un municipio español de la provincia de Huesca, Plan;
 la comuna francesa de Plan (Isère);
 una ciudad en el oeste de Bohemia, Planá u Mariánských Lázní, también Planá;
 una aldea en el sur de Bohemia, Planá (České Budějovice District);
 una aldea de la comuna suiza de Samnaun, Plan (Samnaun).

Otros
 Plan España, Organización No Gubernamental dedicada a la infancia.